Умястовский () — фамилия польского происхождения.

Известные носители:
 Умястовский, Пётр — знаменитый польский врач XVI века.
 Умястовский, Франтишек (1882—1940) — белорусский прозаик, поэт, публицист.
 Умястовский, Ян Казимир (? — 1659) — польский государственный деятель.